Kafr ash Shaykh kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Kafr el-Sheikh (guvernement), 
 Kafr ash Shaykh (guvernementshuvudort i Egypten), Kafr el-Sheikh, 

Robotskapade Egyptenförgreningar